Foulds est un nom de famille notamment porté par :

 Anne Foulds, qui aurait été assassinée par Katherine Hewitt, une des sorcières de Pendle.
 John Foulds (1880-1939) compositeur britannique.
 June Foulds (1934-2020), athlète britannique.
 Hélène Senn-Foulds, surtout connue pour sa donation au Musée d'art moderne André-Malraux (MuMa).

Voir aussi 
 Famille Fould

Homonymie de patronyme